Василий Матвеевич Кайкин (1910—1945) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Василий Кайкин родился 9 июня 1910 года в селе Тюп (ныне — Тюпский район Иссык-Кульской области Киргизии). Получил начальное образование, после чего работал трактористом в колхозе. В январе 1942 года Кайкин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С ноября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К январю 1945 года гвардии старший сержант Василий Кайкин командовал пулемётным расчётом 54-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта. Отличился во время форсирования Одера.

29 января 1945 года расчёт Кайкина переправился через Одер в районе населённого пункта Приттаг (ныне — Пишток к северо-востоку от Зелёна-Гуры) и принял активное участие в отражении нескольких немецких контратак, благодаря чему сумел переправиться эскадрон. 30 января Кайкин прикрывал отход своих товарищей в районе железнодорожной станции Альткессель (ныне — Стары-Киселин). Израсходовав боеприпасы, он подорвал себя и окруживших его немецких солдат гранатой. Похоронен в польском городе .

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года гвардии старший сержант Василий Кайкин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, Красной Звезды и Славы 3-й степени.

В честь Кайкина установлен памятник и названы улица, школа, парк культуры и отдыха в селе Тюп.

Примечания

Литература

Ссылки 

Кавалеристы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны